Афиосемион Ламберта () — вид лучепёрых рыб из семейства нотобранхиевых (Nothobranchiidae) отряда карпозубообразных.

Внешний вид 
Самцы достигают длины 5 см, самки — 4 см. Тело стройное, чуть выгнутое. Спинка у самца коричневато-зелёная, бока более светлые, зелёно-сине-фиолетовые — в зависимости от характера освещения. По всему корпусу беспорядочно разбросаны красные штрихи и точки (особенно плотно в области рыла и груди). Ближе к спине они образуют продольную полосу, проходящую от затылка до хвостового стебля. Грудные плавники бесцветные, остальные сине-зелёные. По центру брюшных плавников проходит красная горизонтальная полоса. Спинной и анальный плавники крупные, с заострёнными концами и большими беспорядочно разбросанными пятнами и красной каймой по внешнему краю. Хвостовой плавник лирообразной формы с красным крапом, каймой того же цвета сверху и снизу и белыми удлинёнными лучами.

Самки розовато-коричневые со слабо выраженным красноватым крапом и бесцветными плавниками.

Продолжительность жизни — 2—2,5 года.

Распространение 
Обитает в юго-восточной части Габона.

Литература 
 Милославский В. Знакомые и незнакомые карпозубые // Аквариум. — 1993. — № 3. — С. 14.

Нотобранхиевые
Рыбы Африки
Животные, описанные в 1977 году
Аквариумные рыбы
Ламберт